Księżna Łowicka – oficjalny tytuł Joanny Grudzińskiej, z racji posiadania przez nią księstwa łowickiego

Dzieła
 Księżna Łowicka – powieść historyczna Wacława Gąsiorowskiego 1908 roku
 Księżna Łowicka – polski film historyczny z 1932 roku